Ulica Gabriela Narutowicza:
 Ulica Gabriela Narutowicza w Lublinie
 Ulica Gabriela Narutowicza w Łodzi

Zobacz też 
 Plac Gabriela Narutowicza

Narutowicza